Ухловица — топоним в Болгарии:
 Ухловица (пещера)
 Ухловица (село)